Янми́н () — район городского подчинения городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян (КНР). Название района состоит из иероглифов «Солнце» и «светлый».

История 
Когда в 1937 году был создан город Муданьцзян, то эти места вошли в состав района Ехэ (掖河区), а с 1942 года — Специального подрайона Ханьян (汉阳特别分区). По окончании Второй мировой войны был образован район Янмин. В мае 1948 года район Янмин был расформирован, а его территория разделена между районами Цисин (七星区) и Телин (铁岭区).

В начале 1970 года вместо районов были созданы «народные коммуны», и из частей районов Дунфэн и Айминь была создана народная коммуна «Прогресс» (前进人民公社). В октябре 1970 года она была преобразована в район Янмин.

Административное деление 
Район Янмин делится на 4 уличных комитетов и 4 посёлка.

Ссылки 
 

Районы Муданьцзяна